

Бірма
 Ава — давнє місто у Бірмі, столиця однойменної держави
 Ава — назва держави у Бірмі в XIII—XVIII роках.

Ава — місто, штат Іллінойс
 Ава — місто, штат Міссурі
 Ава — місто, штат Нью-Йорк

Ава (阿波国) — історична провінція Японії у регіоні Шікоку.
 Ава (安房国) — історична провінція Японії у регіоні Канто.
Повіт Ава
Повіт Ава (Тіба) (安房郡)
Повіт Ава (Токушіма) (阿波郡)
Ава (Токушіма) — місто